Lilla Harsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Harsjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun, 
Lilla Harsjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun,  (11,1 ha)

Se även
Harsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn